Severing ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Severing (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Carl Severing (1875–1952), deutscher sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch:
 Sewering
 Severin